Hugo Rodallega Martínez (Valle del Cauca, 25 de julho de 1985) é um futebolista colombiano que atua como centroavante.

Títulos 
Deportivo Cali
Primera A: 2005

Seleção Colombiana
Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2005

Ligações externas 

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Wigan Athletic F.C.
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Club de Fútbol Monterrey
Futebolistas do Fulham F.C.
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Futebolistas do Trabzonspor
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2007
Jogadores da Copa América de 2011